Meridiosaurus est un genre éteint de Crocodyliformes marins de la famille des pholidosauridés découvert en Uruguay dans les sédiments de la formation géologique de Tacuarembó datés du Jurassique supérieur (Kimméridgien), soit il y a environ entre  et  millions d'années..

Une seule espèce est rattachée au genre : Meridiosaurus vallisparadisi, décrite par Álvaro Mones en 1980, et redécrite en 2011 par Daniel Fortier et ses collègues .

Description 
Elle est caractérisée par un museau allongé ressemblant à celui des gavials actuels avec à sa pointe une zone circulaire en forme de petite massue, bien moins importante cependant que celle du genre Elosuchus, un autre pholidosauridé dont il est proche.

Classification 
Le cladogramme suivant de Daniel Fortier et ses collègues en 2011 montre la position de Meridiosaurus au sein de la famille des Pholidosauridae :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Pholidosauridae
 Sarcosuchus

Reptile préhistorique d'Amérique du Sud
Fossile (nom scientifique)
Pholidosauridae
Animal du Jurassique supérieur
Paléontologie en Uruguay
Taxon fossile décrit en 1980